A 2010-es interkontinentális ralibajnokság 2010. január 19-én Monte-Carlóban vette kezdetét, és november 7-én Cipruson végződik.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

Versenyek

A bajnokság állása

Versenyzők 
 Csak a legjobb hét eredmény számít bele a bajnokságba.

Gyártók

Források 

 A bajnokság hivatalos honlapja
 Eredmények az ewrc.cz honlapon

Interkontinentális ralibajnokság
I